Minasiani ist der Familienname folgender Personen:

 Davit Minasiani, georgischer Boxer
 Dawit Minasiani (* 1992), georgischer Eishockeyspieler und Skispringer